Ива́н Андреевич Ивано́в:

 Иванов, Иван Андреевич (1812—1848) — русский живописец.
 Иванов, Иван Андреевич (1904—1987) — директор ВНИИЖТ, Герой Социалистического Труда.
 Иванов, Иван Андреевич (род. 1990) — российский хоккеист.